El Nacional peut désigner :

Journaux
 El Nacional, un ancien journal argentin fondé par Dalmacio Vélez Sársfield ;
 El Nacional, journal dominicain ;
 El Nacional, journal équatorien ;
 El Nacional, journal numérique espagnol fondé en Catalogne, publié en catalan et en espagnol ;
 El Nacional, journal mexicain ;

 El Nacional, journal vénézuélien.

Club sportif
Club Deportivo El Nacional, un club de football équatorien.